Pode se referir a:
Hospital Sírio-Libanês, hospital em são paulo
Sírio Libanês Futebol Clube, um clube de futebol de Goiás
Syrio Libanez Athletico Club, um clube de futebol do Rio de Janeiro